

Agricoltura
 Malvasia – vitigno

Geografia
 Malvasia – comune della Grecia situato nella periferia del Peloponneso

Persone
 Alessandro Malvasia – cardinale italiano
 Carlo Cesare Malvasia – storico dell'arte italiano
 Cornelio Malvasia – nobile e militare italiano